Beckwith steht für:

 Beckwith-Wiedemann-Syndrom, ein genetisch bedingtes Großwuchs-Syndrom

Beckwith ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Beckwith (* 20. Jahrhundert), britischer Schauspieler
 Asahel C. Beckwith (1827–1896), US-amerikanischer Politiker
 Byron De La Beckwith (1920–2001), Mörder des US-amerikanischen Bürgerrechtlers Medgar Evers
 Charles Beckwith (1929–1994; bekannt als Chargin’ Charlie), Colonel der US Army und Vietnamveteran
 Charles D. Beckwith (1838–1921), US-amerikanischer Politiker
 Charles Edward Beckwith (1901–1970), britischer Kugelstoßer
 Christopher I. Beckwith (* 1945), US-amerikanischer Historiker
 James Carroll Beckwith (1852–1917), US-amerikanischer Porträtmaler
 James P. Beckwith (1800–1866), amerikanischer Trapper, Pelzhändler, Indianer-Häuptling, Soldat, Gastwirt und Händler, siehe James P. Beckwourth
 John Beckwith (Kunsthistoriker) (1918–1991), britischer Kunsthistoriker
 John Beckwith (1927–2022), kanadischer Komponist, Pianist und Musikjournalist
 John Charles Beckwith (1789–1862), britischer Offizier und Förderer der Waldenser
 Jonathan Beckwith (* 1935), US-amerikanischer Biochemiker, Mikrobiologe und Genetiker
 Karl Friedrich von Beckwith (1712–1787), preußischer Generalmajor 
 Lillian Beckwith (1916–2004), englische Schriftstellerin
 Mark Beckwith, US-amerikanischer Basketballspieler
 Martha Warren Beckwith (1871–1959), US-amerikanische Folkloristin und Ethnographin
 Rachel Beckwith (2002–2011), US-amerikanische Entwicklungshelferin
 Reginald Beckwith (1908–1965), britischer Schauspieler, Filmkritiker und Theaterautor
 Skip Beckwith (1939–2019), kanadischer Jazzmusiker
 Steven Beckwith (* 1951), US-amerikanischer Astronom

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beckwith (Iowa), im Jefferson County
 Beckwith (North Carolina), im Beaufort County
 Beckwith (Oklahoma), im Delaware County
 Beckwith (Tennessee), im Wilson County
 Beckwith (West Virginia), im Fayette County

Sonstiges:
 Beckwith Branch, Fließgewässer im Carter County, Kentucky
 Beckwith Run, Fließgewässer im McKean County, Pennsylvania
 Beckwith Pond, See im New London County, Connecticut
 Beckwith Oil and Gas Field, Ölfeld und Gasvorkommen im Calcasieu Parish, Louisiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Beckwith Farmhouse, in Cazenovia, New York, ID-Nr. 87001862
 Beckwith House Hotel, in Berlin, Wisconsin, ID-Nr. 91001389
 Beckwith Ranch, in Westcliffe, Connecticut, ID-Nr. 98000568
 Beckwith’s Fort Archeological Site, in Wolf Island, Missouri, ID-Nr. 69000113

Siehe auch:
 Beckwith Lake